А́ндерс (Антти) Йу́ханинпойка Не́валайнен (; в России — Андрей Иванович или Андерс Иоганнович; 1 января 1858, Пиелисъярви, Великое княжество Финляндское — 15 апреля 1933, Терийоки, Финляндия) — один из известнейших финских ювелиров конца XIX — первой четверти XX века; сотрудничал с фирмой Фаберже, являясь поставщиком российского императорского двора.

Биография 
Родился 1 января 1858 года в Пиелисъярвив Великом княжестве Финляндском.

С 1874 года работал в Санкт-Петербурге: с 1875 года — подмастерьем по золотому делу, а с 1885 года — мастером золотых дел. Первоначально работал в мастерской Августа Холмстрёма, позднее стал независимым мастером, работал исключительно на фирму Фаберже. В 1900 году упоминается проживающим по адресу: Демидов переулок, 9; в 1902 году — Казанская улица, 35. Мастерская находилась на Морской улице.

Производил предметы, украшенные эмалью, рамки, керамику в серебряной оправе, небольшие предметы из золота и серебра, предметы из дерева. Имел личное клеймо AN в прямоугольнике со скошенными углами. Изделия с его клеймами встречаются и после 1909 года. Ряд работ хранится в Государственном историческом музее (дорожный стакан, массивная подвесная цепь с надписями, закладная доска).

Скончался 15 апреля 1933 года в Терийоки в Финляндии.

Семья 
 Жена — Мария Каролина Лилъерот () замужем с 1884 года, пятеро детей.
 Сын — Арвид Неволайнен, известный часовой мастер.

См. также 
 Ювелиры Финляндии

Примечания

Литература 
 H.C. Bainbridge, Peter Carl Fabergé: Goldsmith and Jeweller to the Russian Imperial Court (1966)
 G.von Habsburg-Lothringen & A.von Solodkoff, Fabergé — Court Jeweler to the Tsars (1979) ISBN 0-914427-09-1
 Geoffrey Watts, Russian Silversmiths' Hallmarks (1700 to 1917) (2006)
 М. М. Постникова-Лосева, Н. Г. П. Платонова, Б. Л. Ульяноа, Золотое и серебряное дело XV—XX вв. (2003)
 Gerard Hill, G.G. Smorodinova and B.L. Ulyanova, Fabergé and the Russian master Goldsmiths (2008)
 Ulla Tillander-Godenhielm, Personal and Historical Notes on Fabergé's Finnish workmasters and designers (page 42.) (1980)

Ссылки 
 
 Андерс Невалайнен (1858—1933

Ювелиры Финляндии
Ювелиры Российской империи
Поставщики Двора Его Императорского Величества
Фаберже